est le second album de Goldie.

Morceaux 
  "Mother VIP (vocal mix)" (7:24)
  "What you won't do for love" (4:16)
  "Hyenal" (5:40)
  "Kaiser Salsek" (5:40)
  "Judged by colour, heard by sound, seen by blind" (6:28)
  "Unkle" (5:08)
  "What you won't do for love (left hand man mix)" (6:00)

Album de Goldie
Album musical sorti en 1998